Voilà peut désigner :

 Voilà, un ancien magazine hebdomadaire français entre 1931 et 1950.
 Voilà, une chanson de Françoise Hardy sortie en 1967 sur son album Ma jeunesse fout le camp…
 Voilà, un film de Bruno Podalydès sorti en 1994.
Voilà !, une série télévisée américaine diffusée entre 1997 et 2003.
 Voilà, une chanson de Barbara Pravi sortie en 2020, représentant la France au Concours Eurovision de la chanson 2021.

Homonymie de titre